Шпанија

Понтеведра, град у Шпанији
Провинција Понтеведра, провинција у Шпанији